Pusillina turrita är en snäckart som först beskrevs av Monterosato 1890.  Pusillina turrita ingår i släktet Pusillina och familjen Rissoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
turrita